Чемпионат России по баскетболу 2005/2006 является 15 сезоном Суперлиги «А» Российской федерации по баскетболу.

Регламент 
Регулярный чемпионат проходит в два этапа. Сначала двенадцать участников играют в два круга (с 1 октября 2005 г. по 27 марта 2006 г.) с разъездами по одной игре дома и на выезде (22 игры для каждой команды).
По результатам регулярного чемпионата образуется «сетка» плей-офф: 1-е место — 8-е место, 2 — 7, 3 — 6, 4 — 5.

Серии1/4 финала, полуфинала, матчей за 5-8 места и игры за 5-е и 7-е место проводятся до двух побед по схеме 1+1+1: 1-я и при необходимости 3-я игра проводятся на площадке команд, указанных первыми в сетке плей-офф, 2-я игра проводится на площадке команд, указанных вторыми;

Финал и игры за 3-е место проводятся до трех побед по схеме 2+2+1: 1-я, 2-я и 5-я игры проводятся на площадке команд, указанных первыми в сетке плей-офф, 2-я и 3-я игры проводятся на площадке команд, указанных вторыми.

Команды, занявшие с 9 и 12 места в Регулярном Чемпионате, играют во втором этапе с разъездами по одной игре дома и на выезде (всего 6 игр) с учётом всех ранее набранных очков в играх Регулярного Чемпионата. Команда, занявшая последнее место будет выступать в сезоне 2006/2007 гг. в Суперлиге «Б».

Участники

Регулярный чемпионат

Результаты игр 
 Октябрь

 Ноябрь

 Декабрь

 Январь

 Февраль

 Март

Таблица чемпионата

Матчи за 9—12-е места

Плей-офф 
В стадии плей-офф принимают участие 8 лучших команд Суперлиги А.

 Полуфинал за 5-8-е места
 Надежда — Шелен — 2—0 (79:65, 83:61)
 Динамо (К) — Вологда-Чеваката — 0—2 (65:81, 79:86)
 Матч за 7-е место
 Динамо (К) — Шелен — 2—1 (77:60, 63:73, 92:64)
 Матч за 5-е место
 Надежда — Вологда-Чеваката — 2—1 (69:59, 63:73, 80:62)

Финал 
ВБМ-СГАУ — УГМК — 3—0

Итоговое положение 

 4. Спартак (МО)
 5. Надежда
 6. Вологда-Чеваката
 7. Динамо (К)
 8. Шелен
 9. Динамо-Энергия
 10. Динамо (МО)
 11. Балтийская звезда
 12. Энже

Золотая корзина — 2006 
По итогам календарного 2006 года обладателями «Золотой корзины» в различных номинациях провозглашены:

 Лучшая российская баскетболистка — Мария Степанова (ВБМ-СГАУ);
 Лучший легионер женской Суперлиги — Амайя Вальдеморо (ВБМ-СГАУ);
 Лучшая молодая баскетболистка России — Елена Данилочкина (ВБМ-СГАУ);
 Лучший российский тренер, работающий с женскими командами — Игорь Грудин (ВБМ-СГАУ)

См. также 
 Кубок России по баскетболу среди женщин 2005/2006
 Суперлига А (мужчины, баскетбол)
 Система женских баскетбольных лиг России

Примечания

Ссылки 
 Календарь игр сезона 2005/06 на сайте Динамо-ГУВД

2005 год в баскетболе
2006 год в баскетболе